audio – dźwięk
 dźwięki słyszalne – fale dźwiękowe o częstotliwości słyszalne dla człowieka (ok. 20 Hz – 20 kHz).
 nadawanie lub odbiór dźwięku
 audio – nagrywanie dźwięku i jego odtwarzanie
 audio – „słyszę” po łacinie